Cajueiro é um distrito pertencente ao município de Touros no estado do Rio Grande do Norte. Fica a aproximadamente 97 km da capital do estado, Natal.

Referência
<<https://web.archive.org/web/20140924042000/http://www.touros.rn.gov.br/pagina.php?id=74>>

Bairros do Rio Grande do Norte